Michel Gauthier peut désigner :
 Michel Gauthier (1950-2020), homme politique québécois (canadien).
 Michel Gauthier (1959-), cinéaste, photographe et écologiste québécois.
 Michel Gauthier, réalisateur français.
 Michel Gauthier, acteur québécois (films Le Révolutionnaire, Mario).
 Michel Gautier, écrivain en poitevin-saintongeais.